La finale de la Coupe UEFA 2005-2006 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Ce match de football a lieu le  au Philips Stadion d'Eindhoven, aux Pays-Bas.

Elle oppose l'équipe anglaise du Middlesbrough FC aux Espagnols du Séville FC. Le match se termine par une victoire des Sévillans sur le score de 4 buts à 0, ce qui constitue leur premier sacre dans la compétition ainsi que leur premier titre européen.

Vainqueur de la finale, le Séville FC est à ce titre qualifié pour la Supercoupe d'Europe 2006 contre le FC Barcelone, vainqueur de la finale de la Ligue des champions.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Match

Feuille de match 

Homme du match :  Enzo Maresca

Voir aussi 
 Finale de la Ligue des champions de l'UEFA 2005-2006
 Supercoupe de l'UEFA 2006

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 2005-2006

Notes et références 

2005-2006
Compétition de football aux Pays-Bas
Événement sportif à Eindhoven
Middlesbrough Football Club
Face-à-face du Séville FC
Football en 2006
Sport aux Pays-Bas en 2006
Sport en mai 2006